

Geografia

Chastel – comune del dipartimento dell'Alta Loira
Chastel-Arnaud – comune del dipartimento della Drôme
Chastel-Nouvel – comune del dipartimento della Lozère
Chastel-sur-Murat – comune del dipartimento del Cantal

Persone
André Chastel (1912-1990) – storico dell'arte francese
Jean Chastel (1708-1790) – agricoltore francese, noto per aver ucciso la Bestia del Gévaudan